Der Continental Cup der Nordischen Kombination 2018/19 war eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie in der Nordischen Kombination. Für die Herren umfasste die Wettkampfserie, die als Unterbau zum Weltcup der Nordischen Kombination 2018/19 zum 27. Mal ausgetragen wurde, acht Stationen in Nordamerika, Asien und Europa. Die Damen führten bei der zweiten Austragung des Continental Cups, der für sie die höchste Wettkampfklasse darstellt, an fünf Stationen Wettbewerbe durch. Die Wettkämpfe wurden hauptsächlich in der Gundersen-Methode ausgetragen, wobei in Ruka und Nischni Tagil auch Massenstart-Wettbewerbe ausgetragen wurden. Die Saison begann am 14. Dezember 2018 in Steamboat Springs und endete am 10. März 2019 in Nischni Tagil.

Gesamtsieger der Herren wurde Paul Gerstgraser, der in dieser Saison mit sechs Einzelsiegen die meisten Wettbewerbe gewinnen konnte. Die Wettkampfserie der Damen wurde von Tara Geraghty-Moats dominiert, die nach zehn Siegen bei elf Wettbewerben Gesamtsiegerin wurde.

Austragungsorte 
An den vier Austragungsorten Steamboat Springs, Park City, Rena und Nischni Tagil wurden Wettbewerbe für Männer und Frauen abgehalten, wohingegen in Otepää lediglich die Frauen antraten. In Ruka, Klingenthal, Eisenerz und Planica wurden weitere Wettkämpfe der Männer veranstaltet.

Herren

Teilnehmende Nationen 
Es nahmen Athleten aus 18 Nationen am Continental Cup teil, wobei lediglich Lettland keine Continental-Cup-Punkte gewinnen konnte.

Continental-Cup-Übersicht

Wertungen

Damen

Teilnehmende Nationen

Continental-Cup-Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Weltcup der Nordischen Kombination 2018/19
 Grand Prix der Nordischen Kombination 2018

Weblinks 
Continental Cup Herren

Continental Cup Damen

Einzelnachweise 

2018/19
Wintersport-Continental-Cup 2018/19